Аројо Обскуро има више значења:

 Аројо Обскуро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аројо Обскуро (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Обскуро (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику